Михаил Годенко:
 Годенко, Михаил Матвеевич (1919—2019) — советский и российский писатель, поэт, литературный деятель.
 Годенко, Михаил Семёнович (1919—1991) — советский российский артист балета, балетмейстер, хореограф, Герой Социалистического Труда.